Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Bas-Saint-Laurent

Albertville

Auclair

Baie-des-Sables

Cabano

Causapscal

Esprit-Saint

Grand-Métis

La Rédemption

La Trinité-des-Monts

Lac-au-Saumon

Lac-des-Aigles

Matane

Mont-Carmel

Mont-Joli

Notre-Dame-des-Neiges

Notre-Dame-du-Lac

Packington

Padoue

Rimouski

Rivière-Bleue

Saint-Adelme

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Saint-Alexandre-des-Lacs

Saint-Anaclet-de-Lessard

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Saint-Charles-Garnier

Saint-Clément

Saint-Cléophas

Saint-Cyprien

Saint-Damase

Saint-Denis

Saint-Donat
Aucun candidat lors de l'élection générale, la mairesse Gisèle Primard demeure en poste jusqu'à l'élection du

Saint-Éloi

Saint-Eugène-de-Ladrière

Saint-Eusèbe

Saint-François-Xavier-de-Viger

Saint-Georges-de-Cacouna

Saint-Germain

Saint-Guy

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Saint-Jean-de-Cherbourg

Saint-Jean-de-Dieu

Saint-Jean-de-la-Lande

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Saint-Joseph-de-Lepage

Saint-Juste-du-Lac

Saint-Léandre

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Marc-du-Lac-Long

Saint-Marcellin

Saint-Mathieu-de-Rioux

Saint-Médard

Saint-Noël

Saint-Octave-de-Métis

Saint-Onésime-d'Ixworth

Saint-Philippe-de-Néri

Saint-Pierre-de-Lamy

Saint-Simon

Saint-Tharcisius

Saint-Valérien

Saint-Vianney

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Sainte-Flavie

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène

Saint-Irène

Sainte-Jeanne-d'Arc

Saint-Luce—Luceville

Sainte-Marguerite

Sainte-Rita

Val-Brillant

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Bas-Saint-Laurent
Histoire du Bas-Saint-Laurent
 Résultat